La Beta Ethniki 2007-2008 è la 49ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse alla Super League 2008-2009
      Retrocesse in Gamma Ethniki 2008-2009

Note 

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2007
Calcio nel 2008